Francesco Gergati – cestista italiano
 Giuseppe Gergati – cestista italiano
 Lorenzo Gergati – cestista italiano
 Pierangelo Gergati – cestista italiano